Софья Павловна Огородникова (Шарнина; , 1940 — , 1969) — советская шашистка, специализировавшаяся по русским шашкам. Восьмикратная чемпионка РСФСР и двукратная чемпионка СССР среди женщин (1963, 1964), серебряный (1966) и бронзовый призёр (1965) чемпионатов СССР.

Биография 
Родилась в Рыбинске. В годы Великой Отечественной вместе с родителями эвакуировалась в Уфу, где и познакомилась с шашечной игрой. Окончив школу, пошла работать на Уфимский моторостроительный завод. Позже окончила техникум. Была замужем за шашистом Юрием Огородниковым.

Скончалась от болезни.

Дочь — мастер спорта Татьяна Балякина, замужем за Александром Балякиным.

Память 
Всесоюзный мемориал памяти Софьи Огородниковой проходил в 1980 году в Гомеле.

Примечания

Литература 
 Николаев А. Н. Играют ли в шашки на Камне. Часть 2. Курган, 2005 год. С.6-8.
 Журнал «Шашки» 1969 № 11, с.24.

Спортсмены Уфы
Шашисты Башкортостана
Чемпионы СССР по русским шашкам
Шашисты СССР